est une expression anglaise signifiant « sans domicile ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , court métrage de  et  sorti en 1929.

Musique

Album 

 , EP de Marina Kaye sorti le .

Chanson 
 , chanson de Marina Kaye présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , ONG britannique spécialisée dans le soutien aux initiatives locales dans une douzaine de pays visant à l'amélioration des bidonvilles.